Capitone (Narni), een voorstad van de stad Narni
Caio Voltejo Capitone, een Romeins centurion
Gaius Ateio Capitone, een Romeins jurist
Wolfgang Capitone, Duits predikant en theoloog